Ammi boeberi är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Ammi boeberi ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
boeberi